Bussning kan syfta på:

 Bussning av elever (desegregering) – reform för desegregering i USA
 Bussning (mekanik) –  fyller utrymmet mellan en större och en mindre diameter (glidlager) eller övergång från en rördimension till en annan